Гревениц — баронский род.

Представители:
 Гревениц, Александр Фёдорович (1806—1884) — действительный тайный советник, директор Общей канцелярии Министерства финансов, сенатор, первоприсутствующий в департаменте герольдии
 Гревениц, Владимир Евгеньевич (1872—1916) — капитан 1-го ранга, командир линкора «Полтава», Георгиевский кавалер
 Гревениц, Георгий Александрович (1857—1939) — секретарь посольства в Лондоне; министр-резидент в Веймаре. После Октябрьской революции остался в эмиграции, в Германии
 
 Гревениц, Павел Фёдорович (1798—1847) — лицейский товарищ А. С. Пушкина.
 Гревениц, Фёдор Фёдорович (1802—1859) — действительный статский советник, выпускник Благородного пансиона при Царскосельском лицее (1821); служил во II-м отделении Собственной Е. И.В. канцелярии